Op het Australian Open 1988 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 13 tot en met 24 januari 1988.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Zina Garrison en Sherwood Stewart waren als vierde geplaatst – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Lori McNeil en Guy Forget, meldde zich af voor hun openingspartij.

Het als vijfde geplaatste duo Jana Novotná en Jim Pugh won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Martina Navrátilová en Tim Gullikson in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Noch Novotná noch Pugh had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vier Nederlanders speelden mee:
 Marianne van der Torre speelde samen met de Amerikaan Martin Davis – doordat zij in de kwartfinale wisten af te rekenen met het tweede reekshoofd, het Australische koppel Smylie/Fitzgerald, bereikten zij de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaars.
 Carin Bakkum en Tom Nijssen bereikten de kwartfinale – daar bleken zij niet opgewassen tegen Navrátilová en Gullikson.
 Michiel Schapers en Ann Henricksson (VS) bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.4)
  Toernooischema ITF
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 1988